Пуни́ческий язы́к (карфагéнский язы́к) (от  — имени, которым римляне называли карфагенян) — вымерший семитский язык, на котором говорили в древности на побережье Средиземного моря, в частности в Северной Африке и на нескольких островах в Средиземном море. Пунический язык, также известный как финикийско-пунический, — это обособленный диалект в рамках финикийского языка, одного из ханаанских языков северо-западной ветви семитских языков, на котором говорили в Северной Африке, в том числе в Карфагене, и во всём Средиземноморье. Являясь ответвлением финикийского языка из прибрежной Западной Азии (современный Ливан и западная Сирия), он в основном распространялся на средиземноморском побережье Северо-Западной Африки, а также на южной части Пиренейского полуострова и нескольких средиземноморских островах, таких как Мальта и Сицилия, пунийцами/финикийцами на протяжении всей классической Античности.

Считается, что пунический отделился от своего финикийского родителя примерно в то время, когда Карфаген стал ведущим городом в регионе при Магоне I, но научные попытки разграничить эти диалекты недостаточно точны и в целом расходятся в классификации.

История 
Пунийцы оставались в контакте с Финикией до самого заката и разрушения Карфагена Римской республикой в 146 году до нашей эры. Сначала между финикийцами и пунийцами не было большой разницы, но со временем на пунийцев всё меньше влияла Финикия и больше — берберские языки, на которых говорили древние ливийцы, жившие на территории Карфагена.

Существует термин Neo-Punic (неопунический), который обозначает диалект пунического языка, на котором говорили после падения Карфагена и после римского завоевания. Этот диалект отличается от более раннего пунического языка, что очевидно из расходящегося правописания по сравнению с более ранним пуническим языком и использования несемитских имён, в основном ливийско-берберского происхождения. Разница была связана с диалектными изменениями, которые претерпел пунический язык, когда он распространился среди народов Северной Африки. Неопунические надписи включают Lepcis Magna N 19 (92 год н. э.).

К IV веку нашей эры на пуническом языке всё ещё говорили на территории современного Туниса, а также в других частях Северо-Западной Африки и Средиземноморья. Неопунический алфавит также произошёл от пунического алфавита. Около 400 года пунический использовали, в основном, для монументальных надписей, заменённых в других местах курсивным алфавитом неопунического толка. К примерам пунических литературных произведений относится писатель Магон, написавший 28 томов о сельском хозяйстве и животноводстве. Римский сенат так высоко оценил эти работы, что после взятия Карфагена подарил их берберским князьям, владевшим там библиотеками. Работы Магона были переведены на греческий язык Кассием Дионисием из Утики. Латинская версия, вероятно, была переведена с греческой. Другие примеры пунических литературных произведений включают произведения Ганнона Мореплавателя, который писал о своих приключениях во время морских путешествий вокруг Африки и о создании новых колоний.

Третья версия пунического языка, известная как латино-пунический, записывалась латинским алфавитом, но отражала варианты произношения Северо-Западной Африки. На латино-пуническом языке говорили до III—IV веков, и он присутствует в семидесяти восстановленных текстах. Латино-пунические тексты включают Zliten LP1 I века или Lepcis Magna LP1 II века. Они появлялись ещё в IV веке, например Bir ed-Dreder LP2. Классические источники, такие как Страбон, упоминают финикийское завоевание Ливии.

Есть свидетельства того, что все формы пунического языка изменились после 146 года до н. э., согласно Саллюстию, утверждавшему, что пунический язык был «изменён их смешанными браками с нумидийцами». Это свидетельство согласуется с другими доказательствами, говорящими о североафриканском влиянии на пунический язык, такими как ливийско-берберские имена. Аврелия Августина (354—430 годы н. э.), как правило, считают последним великим древним писателем, который имел некоторые знания о пуническом языке. По его словам, на пуническом языке всё ещё говорили в том регионе Северной Африки (Карфаген, на территории современного Туниса) спустя почти пять веков после падения Карфагена из-за поражения от Рима. Как отмечал Августин, в то время всё ещё были люди, которые называли себя хананеями (то есть именно карфагенянами). Другим доказательством существования пуноязычных общин в столь поздний период является серия трёхъязычных погребальных текстов, найденных в христианских катакомбах Сирта, Ливия: надгробные надписи вырезаны на древнегреческом, латинском и пуническом языках. Августин писал около 401 года:

Пунический, вероятно, пережил арабское завоевание Северной Африки: географ XI века Абу Убайд аль-Бакри описал людей в сельской Ифрикии, говорящих на языке, который не был ни берберским, ни местной латынью или коптским, разговорный пунический сохранился и после прекращения его письменного использования. Вполне вероятно, что арабизации пунов способствовал их же язык, принадлежащий к той же группе (оба были семитскими языками), что и язык завоевателей, и поэтому у них было много грамматических и лексических сходств, существование пунического языка также поспособствовало распространению арабского языка в регионе. О нём перестают упоминать, когда на территорию средневековой Ифрикии после XI века иммигрировало арабское племя Бану Хилал, которое активно заселяло территории, уничтожая и ассимилируя оставшееся там автохтонное население.

Сегодня существует ряд общих берберских корней, происходящих от пунического, в том числе слово, означающее «учиться» (*almid, *yulmad; на иврите למד).

Описание 
Пьеса Плавта «Poenulus» содержит несколько предложений на пуническом языке, к которым теперь проявляют особый интерес и проводят лингвистические исследования, поскольку, в отличие от сохранившихся пунических надписей, они содержат латинские гласные.

Идея о том, что пунический язык был источником мальтийского языка, была впервые высказана в 1565 году. Современная лингвистика доказала, что мальтийский язык на самом деле происходит от арабского, возможно, конкретно сицилийско-арабского языка, с большим количеством заимствованных слов из итальянского. Однако на острове Мальта в какой-то момент его истории действительно говорили на пуническом языке, о чём свидетельствуют как циппусы Мелькарта, которые являются неотъемлемой частью расшифровки пунического языка после его исчезновения, так и другие надписи, найденные на островах. Сам пунический язык, будучи ханаанским, был больше похож на современный иврит, чем на арабский.

Как и его финикийский прародитель, пунический язык писался справа налево, горизонтальными строками, без гласных.

Лингвистическая характеристика

Фонетика 
В пуническом языке было 22 согласных.

Таблица согласных фонем

Примеры 
Пятый акт «Poenulus» начинается с того, что Ганнон говорит на пуническом, своём родном языке. Язык следующих нескольких строк (выделено курсивом) неясен, но считается, что это иврит или «ливийский», если не пунический. Затем Плавт приводит латинский перевод предыдущих строк:

Перевод на русский язык выглядит следующим образом:

Привет богам, богиням в этом городе!
Благословите дело, для которого
Приехал я! Мне дайте дочерей моих
Найти и сына брата! Этой милости
Прошу у вас! Верните мне похищенных!
Имел я раньше друга здесь, и звался он
Антидамас. Свершил он жизни должный круг.
Живет здесь, слух есть, сын его Агорастокл.
Дощечку эту, знак гостеприимства, я
Несу к нему с собою. Указали мне,
Что обитает он вот в этой местности.
Спрошу людей тех, выходящих из дому.

Разумеется, как латинская транслитерация неизбежно отличается от изначальной пунической речи. Кроме того, текст отличается в разных рукописных источниках, причём источник P (палатинский) показывает, что некоторые слова неверно разделены и истолкованы. Текст на неизвестном языке, приведённый здесь, относится к семейству источников А (амброзианский палимпсест); в обоих семействах со временем были утеряны небольшие фрагменты текста. Предпринимаются усилия, чтобы, среди прочего, заполнить лакуны на неизвестном языке и правильно разделить морфемы. Близкое отражение между строками 930-931a/940 и строками 937/947 (подчеркнуто выше) наводит на мысль, что текст на «неизвестном языке» также является пуническим. Обычно предполагается, что более повреждённая форма данного текста является более ранней. Некоторые пунические слова, найденные в тексте, включают:
 930-931a/940: . «Z» () — это «esse», сохранившееся в версии P.  в 949 — также MQM.
 937/947: . То же «».
 «» в 940—949: семитский корень DBR «читать». «»: семитский корень P’L «делать».

Примечания

Литература 
 Hoftijzer, Jacob, and Karel Jongeling. 1985. Dictionary of the north-west Semitic inscriptions. With appendices by R. C. Steiner, A. Mosak-Moshavi, and B. Porten. 2 vols. Handbuch der Orienatlistik, Erste Abteilung: Der Nahe und Mittlere Osten 2. Leiden, The Netherlands: Brill.
 Jongeling, K. 2008. Handbook of Neo-Punic Inscriptions. Tübingen: Mohr Siebeck.
 Jongeling, K., and Robert M Kerr. 2005. Late Punic Epigraphy: An Introduction to the Study of Neo-Punic and Latino-Punic Inscriptions. Tübingen: Mohr Siebeck.
 Kerr, Robert M. 2010. Latino-Punic Epigraphy: A Descriptive Study of the Inscriptions. Tübingen: Mohr Siebeck.
 Krahmalkov, Charles. 1970. «Studies in Phoenician and Punic Grammar.» Journal of Semitic Studies 15, no.2: 181-88.
 --. 2000. Phoenician-Punic dictionary. Studia Phoenicia 15. Leuven, Belgium: Peeters.
 --. 2001. A Phoenician-Punic grammar. Handbook of Oriental Studies: Section One, the Near East and the Middle East 54. Leiden, The Netherlands: Brill.
 Schmitz, Philip C. «Phoenician-Punic Grammar and Lexicography in the New Millennium.» Journal of the American Oriental Society 124, no. 3 (2004): 533-47. doi:10.2307/4132279.
 Segert, Stanislav. 1976. A Grammar of Phoenician and Punic. München: C.H. Beck.
 --. 2003. «Phoenician-punic: Grammar and dictionary.» Archív Orientální 71. no. 4: 551-56.
 Tomback, Richard S. 1978. A comparative Semitic lexicon of the Phoenician and Punic languages. Missoula, MT: Scholars.

Ссылки 
 Пуническая азбука на сайте Omniglot.com
 Финикийские шрифты из юникода

Карфаген
Финикийский язык
Пунический язык
Семитские языки
Древние языки
Мёртвые языки